Filterhouse, även Fransk Filterhouse eller Metalhouse, är en musikgenre som skapades av fransmännen i Daft Punk när debutalbumet "Homework" gavs ut 1997. Numera har framförallt det franska skivbolaget Ed Banger Records fått genren att återuppstå med hjälp av DJ:s som SebastiAn och Justice.

Musiken går i ett snabbt tempo, ofta över 130 BPM, och har ett väldigt "smutsigt" sound med mycket dist. Filterhousen har sina rötter i discohousen, där filtereffekten används ofta. Dock blev överanvändning av filtret väldigt populärt och en ny genre var uppfunnen. Filterhousens obligatoriska filtereffekt kan beskrivas med en vridning på volymknappen, då musiken till en början låter avlägsen och otydlig, för att gradvis vridas mot dess normala läge. Detta gör att låtarna blir väldigt tunga i samma bemärkelse som Death Metal, därav namnet öknamnet "metalhouse".

Genren har anammats av indiepubliken i Sverige, men den bryter ny mark varje dag och nya filterhouse-DJ:s blir kända över en natt via Myspace, världen över. I Frankrike är musiken närmast en landsplåga och flera länder håller på att erövras. Ett bra exempel på detta är när Justice vs Simian vann utmärkelsen "Best video 2006" för sin hit "Never be Alone" på förra årets MTV-gala i Köpenhamn, vilket ledde till att en upprörd Kanye West stormade upp på scen och undrade vad Justice var för artister.

Musikgenrer